Références 

New York
Rangers de New York